

Inglaterra 
Catedral de Bristol
Catedral de Chichester

Roménia 
Catedral da Coroação (Alba Iulia) — ortodoxa
Catedral da Santa Trindade (Sibiu) — ortodoxa
Catedral da Santíssima Trindade (Blaj) — católica

Outros países 
Catedral da Santíssima Trindade (Dresden) — na Alemanha
Catedral da Santíssima Trindade (Bermudas) — em Hamilton
Catedral Anglicana da Santíssima Trindade (Porto Alegre) — no Brasil
Catedral da Santíssima Trindade (Adis Abeba) — na Etiópia
Catedral da Santíssima Trindade (Gana)
Catedral de Sameba — em Tbilisi, Geórgia
Catedral da Santíssima Trindade (Gibraltar)
Catedral da Santíssima Trindade (Dublin) — na Irlanda
Catedral da Santíssima Trindade (Auckland) — na Nova Zelândia
Catedral da Santíssima Trindade (Carachi) — no Paquistão
Catedral da Trindade (São Petersburgo) — na Rússia

Desambiguações de templos